Перенья-де-ла-Рибера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 48,82 км². Население — 404 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pereña de la Ribera en Google Maps
 Pereña: Balcón de las Arribes
 Ruta de Pereña
 Edicto de aprobación del Escudo Heráldico
 Pueblos de España
 Predicción Meteorológica para Pereña de la Ribera
 Parque Natural Arribes del Duero
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки